Il singolare del torneo di tennis Riviera di Rimini Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomas Tenconi che ha battuto in finale Álex Calatrava 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Álex Calatrava (finale)
 Alessio Di Mauro (semifinali)
 Roko Karanušić (secondo turno)
 Guillermo García López (primo turno)

 Răzvan Sabău (primo turno)
 Daniel Köllerer (secondo turno)
 Stéphane Robert (primo turno)
 Daniele Bracciali (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Riviera di Rimini Challenger 2004